Brasco ist der Familienname folgender Personen:

 Frank J. Brasco (1932–1998), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Donnie Brasco, US-amerikanischer Mafia-Film aus dem Jahr 1997 mit Johnny Depp und Al Pacino in den Hauptrollen